Gusman oder Gusmán ist der Familienname folgender Personen:
 Boris Jewsejewitsch Gusman (1892–1944), sowjetischer Journalist und Schriftsteller
 Martina Gusmán (* 1978), argentinische Schauspielerin und Filmproduzentin